Il doppio maschile del torneo di tennis China Open 1995, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Tommy Ho e Sébastien Lareau che hanno battuto in finale Dick Norman e Fernon Wibier 7-6, 7-6.

Teste di serie

 Tommy Ho /  Sébastien Lareau (campioni)
 David Adams /  Leander Paes (quarti di finale)

 Joshua Eagle /  Andrew Florent (primo turno)
 Paul Kilderry /  Andrew Kratzmann (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

China Open 1995
ATP Tour 1995